RIC kan syfta på:

RIC – ett internationellt järnvägsavtal för persontrafik, se Regolamento Internazionale delle Carrozze
RIC – en polisstyrka på Irland upplöst 1922, se Royal Irish Constabulary